— японская фамилия.

Известные носители 
 Курода Ёситака (1546—1604) — японский даймё.
 Курода, Канъити (1927—2006) — японский философ-марксист и общественно-политический деятель.
 Курода Киётака (1840—1900) — японский политик периода Мэйдзи, второй премьер-министр Японии.
 Курода, Митихиро (род. 1972) — японский музыкант.
 Курода Нагамаса (1568—1623) — японский даймё.
 Курода, Нагахиса (1916—2009) — японский орнитолог, сын орнитолога Нагамити Куроды.
 Курода, Нагамити (1889—1978) — японский учёный, автор статей и академических публикаций о птицах.
 Курода, Саяко (род. 1969) — дочь императора Японии Акихито и его супруги императрицы Митико.
 Курода, Сигэнори (1887—1952) — японский генерал времён Второй мировой войны, военный губернатор Филиппин с 1943 по 1944 год.
 Курода, Сэйки (1856—1924) — японский художник периода Мэйдзи.
 Курода, Харухико (род. 1944) — японский государственный деятель.